Montcornet puede referirse a: 

 Montcornet, comuna francesa situada en Aisne.
 Montcornet, comuna francesa situada en Ardenas.